Termin -{S64}- ima više značenja.

 S-oznake, S64: Ukoliko se proguta, isprati usta vodom (samo ako je unesrećeni svestan)
 S-64 Skikran, helikopter